Титулу је одбранио Рафаел Надал победивши у финалу Роџера Федерера са 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1. Ово је била његова шеста победа на Отвореном првенству Француске, чиме се изједначио са Бјерном Боргом на врху листе освајача овог турнира.

Списак носилаца 
 

  Рафаел Надал (победник)
  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Роџер Федерер (финале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Робин Седерлинг (четвртфинале)
  Томаш Бердих (прво коло)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Јирген Мелцер (друго коло)
  Гаел Монфис (четвртфинале)
  Марди Фиш (треће коло)
  Николас Алмагро (прво коло)
  Михаил Јужни (треће коло)
  Ришар Гаске (четврто коло)
  Станислас Вавринка (четврто коло)
  Виктор Троицки (четврто коло)
  Фернандо Вердаско ''(треће коло)

<ol start="17">
 Жо-Вилфрид Цонга ''(треће коло)
 Жил Симон ''(четврто коло)
 Марин Чилић ''(прво коло)
 Флоријан Мајер ''(друго коло)
 Александар Долгополов ''(треће коло)
 Микаел Љодра ''(прво коло)
 Томаз Белучи ''(треће коло)
 Сем Квери ''(друго коло)
 Хуан Мартин Дел Потро ''(треће коло)
 Милош Раонић ''(прво коло)
 Маркос Багдатис ''(друго коло)
 Николај Давиденко ''(друго коло)
 Јанко Типсаревић ''(треће коло) 
 Гиљермо Гарсија-Лопез ''(треће коло)
 Сергиј Стаховски ''(треће коло)
 Кевин Андерсон ''(друго коло)

Жреб

Финале

Група 2 

| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=-{LL}-
| RD1-team11= М. Жикел
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A. Монтањес
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д. Брандс
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= M. Кукушкин
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Г. Соеда
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= М. Јужни
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=-{Q}-
|RD2-team01= С. Робер
|RD2-score01-1=2
|RD2-score01-2=1
|RD2-score01-3=0
|RD2-score01-4= 
|RD2-score01-5= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= Ф. Фоњини
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=6
|RD2-score02-4= 
|RD2-score02-5= 

|RD2-seed03=-{LL}-
|RD2-team03= M. Илхан
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=2
|RD2-score03-4='''6
|RD2-score03-5=11
|RD2-seed04=30
|RD2-team04=

Група 8

Види још 
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — женски парови
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Француске у тенису 2011.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно